Кра́сные башмачки́ может означать:
 Красные башмачки — сказка Ханса Кристиана Андерсена
 Красные башмачки (фильм, 1948) — британский фильм (режиссёры — Майкл Пауэлл и Эммерих Пресбургер).
 Красные башмачки (фильм, 1986) — советский фильм (режиссёр — Борис Небиеридзе).